CMMC steht für:
 Central Mississippi Medical Center
 Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Herausgeber der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Cahiers de la Méditerranée
 Centre for Molecular Medicine Cologne, Zentrum für molekulare Medizin (ZMMK) der Universität Köln
 Company of Master Mariners of Canada
 Comité des Constructeurs du Marché Commun, Vorgänger des europäischen Automobilherstellerverbandes, siehe Association des Constructeurs Européens d’Automobiles

Abkürzung